Чемпионат мира по стрельбе — соревнования лучших стрелков мира, проводящиеся Международной федерацией спортивной стрельбы. Первый чемпионат прошёл в 1897 году в Лионе и включал в себя розыгрыш 5 комплектов наград в пулевой стрельбе. В 1900 году медали чемпионата мира были разыграны в рамках Олимпийских игр в Париже. В дальнейшем периодичность проведения и программа чемпионатов многократно менялись. До 1931 года проходил ежегодно (кроме 1915—1920 и 1926 годов). Потом один раз в два года. С 1954 года проводится один раз в 4 года.

Пулевая стрельба 
С 1960-х годов также дополнительно проходят чемпионаты мира по стрельбе по движущейся мишени. В период с 1979 по 1991 год были проведены 7 отдельных чемпионатов по стрельбе из пневматического оружия.

Стендовая стрельба 
Соревнования по стендовой стрельбе впервые вошли в программу чемпионатов мира в 1929 году в Стокгольме. Тогда были разыграны медали в индивидуальном и командном зачёте на траншейном стенде среди мужчин. В 1930 году в Риме прошёл первый отдельный чемпионат мира по стендовой стрельбе. В 1947 году в программу чемпионатов были включены соревнования по стрельбе на круглом стенде, а с 1962 года в неё входят соревнования среди женщин. С 1965 года чемпионаты мира по стендовой стрельбе проходят 3 раза в 4 года. По нечётным годам проводятся отдельные турниры, в годы проведения чемпионатов мира по пулевой стрельбе проходят совместно с ними, а в годы проведения летних Олимпийских игр не проводятся. В 1961, 1967, 1973, 1975 и 1983 годах чемпионаты мира по стендовой стрельбе прошли совместно с чемпионатами мира по стрельбе по движущейся мишени.

Общий табличный зачёт 
Учтены все медали после чемпионата мира 2012 года включительно.

Примечания

Ссылки и источники 
 Чемпионаты мира по стрельбе на сайте Международной федерации спортивной стрельбы